Jardín kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Jardín (ort), Antioquia, 
 Jardín (kommun), Antioquia,